Il doppio del torneo di tennis Oaks Club $25,000 USTA Challenger 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Stéphanie Foretz Gacon e Alexa Glatch che hanno battuto in finale María Irigoyen e Erika Sema 4-6, 7-5, [10-7].

Teste di serie 

 María Irigoyen /  Erika Sema (finale)
 Stéphanie Foretz Gacon /  Alexa Glatch (Campionesse)

 Kimberly Couts /  Heidi El Tabakh (primo turno)
 Irina Falconi /  Ashley Weinhold (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Oaks Club $25,000 USTA Challenger 2011